Список часописів Швеції — перелік друкованих паперових журналів у Швеції.

Перелік найбільших за накладом журналів у Швеції, починаючи з 2004 року 

 Se & Hör
 Hänt Extra
 Elle (шведське видання)
 Vecko Revyn
 Cosmopolitan (шведське видання)
 Bilsport
 Hem Ljuva Hem
 Slitz
 Hänt Bild
 Frida
 Hennes
 Plaza Kvinna
 Äntligen Hemma
 mama
 Solo
 Plaza Interiör
 Okej
 PS!
 Vagabond
 Bilsport Classic
 Hem Ljuva Hem Trädgård
 Wheels Magazine
 Veckans Vimmel
 Allt om Kök och Bad
 Power Magazine

</div>

Організації-члени опублікованих журналів широкого поширення, починаючи з 2004 року 

 Vår Bostad
 Kommunalarbetaren
 Dagens Arbete
 Siftidningen
 Svensk Golf
 Villaägaren
 PRO Pensionären
 Röda Korsets Tidning
 Pedagogiska Magasinet
 Lärarnas Tidning
 Veteranen
 Turist
 SKTF-tidningen
 Handelsnytt
 lön & jobb
 Öppet Hus
 SEKO magasinet
 Svensk Jakt
 Svensk Jakt Nyheter
 Ny Teknik
 Sunt Förnuft
 Båtliv
 Byggnadsarbetaren
 Land Lantbruk
 Barn

</div>

Інші журнали 

 Acne Paper
 Biotech Sweden
 Brand
 Expo
 Internetworld
 Super PLAY
 Teknikens Värld
 Veckans Affärer
 Fighter Magazine
 Svenska PC Gamer

</div>

Див. також 
 Преса в Швеції
 Список шведських щоденних газет

ч